Lăzărești se poate referi la:
 Lăzărești (Moșoaia), Argeș
 Lăzărești (Schitu Golești), Argeș
 Lăzărești, Gorj
 Lăzărești, Harghita
 Lăzărești, Olt

Vezi și 
 Lăzărescu

Toponime românești